Rura obsadowa - rura stalowa, najczęściej otwarta na obu końcach, jednoczęściowa lub złożona z wielu odcinków, wciskana, wbijana lub wkręcana w grunt w procesie formowania pali.

Elementy budowlane